

Persone
Franco Lambertini – ingegnere motoristico italiano
Guido Lambertini – ingegnere italiano
Imelda Lambertini – religiosa italiana e beata
Lamberto Lambertini – regista italiano
Prospero Lambertini – nome di Papa Benedetto XIV
Vincenzo Lambertini – calciatore italiano
Egano Righi-Lambertini – cardinale italiano

Altro
 Lambertini – famiglia italiana
Gruppo Lambertini – gruppo di ingegneri che lavorarono a un progetto per il ponte sullo stretto di Messina